Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Класираните на последните две места играят квалификационен турнир със заелите трето и четвърто място в „Б“ група. Заелите първо и второ място в турнира, заедно с класираните на първо и второ място в „Б“ група попълват групата за следващия сезон до 16 отбора. Така Марек (Дупница) запазва мястото си в групата. Новите отбори в групата са Спартак (Плевен) и Локомотив (Пловдив). Актуален шампион е ЦДНА (София).

Класиране 

Забележка:
 През януари 1962 г. Локомотив (Пловдив) се обединява с Марица (Пловдив) от Южната футболна зона. След протести от страна на Марица през април същата година двата отбора отново се обособяват като самостоятелни. Марица подновява участието си в Южната футболна зона, чието първенство е подновено на 4 април 1962 г.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1961/62
1961/62